Влади́мир Ива́нович Кузнецо́в:* Кузнецов, Владимир Иванович (1915—2005) — химик, историк науки.
 Кузнецов, Владимир Иванович (1912—1978) — архитектор, автор проектов вокзалов в Риге, Саратове, Астрахани, Софии, Латакии и др.
 Кузнецов, Владимир Иванович (1916—1987) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Владимир Иванович — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.